Trifid ist ein lateinischer Begriff für dreimalig/dreifach und wird verwendet für:
 Trifidnebel ein Emissions- und Reflexionsnebel im Sternbild Schütze.
 Trifid (Zeitschrift) ein tschechisches vierteljährlich erscheinendes Periodikum
 Trifid (Verschlüsselung) auch Trifid cipher ist ein fraktioniertes Verschlüsselungsverfahren von Felix Delastelle erfunden um 1901

Sonstiges:
 Trifid Peak, Berg auf Horseshoe Island, Antarktis

Siehe auch:
 Triffid